Rosato est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Roberto Rosato (1943-2010), joueur de football italien,
 Tony Rosato (1954-2017), acteur et scénariste canadien.

Patronyme italien